John David Kasay (nascido em 27 de outubro de 1969) é um ex- futebol americano kicker na National Football League . Ele foi convocado pelo Seattle Seahawks na quarta rodada do NFL Draft de 1991 . Ele também jogou no Carolina Panthers e no New Orleans Saints . Ele jogou futebol americano universitário na Geórgia .

Anos do ensino médio [ editar ] 
Kasay freqüentou a Clarke Central High School, em Atenas, na Geórgia , onde foi destaque e apostador de futebol.  Ele foi uma seleção de todos os estados, com 37 gols no campo da carreira, incluindo 54 jardas.

Faculdade e carreira profissional [ editar ] 
Kasay foi um letterman de quatro anos na Universidade da Geórgia . Ele terminou sua carreira na faculdade em quinto na lista de chutes da escola, com 217 pontos, convertendo 46 de 65 gols de campo e 79 de 82 pontos extras. Kasay se formou na Geórgia em 1991 com um diploma em jornalismo. 

Kasay foi convocado na quarta rodada em 1991 pelo Seattle Seahawks . Durante seu mandato, ele liderou o Seahawks na pontuação nos quatro anos e deixou a equipe com a maior porcentagem de gols em campo na história da equipe. Os Panteras o contrataram como agente livre antes da estréia da equipe na temporada de 1995 . Ele jogou pelo Panthers em 15 temporadas, mas perdeu toda a temporada de 2000 depois de quebrar a rótula esquerda em agosto.

O Super Bowl XXXVIII era agridoce para Kasay. Embora ele tenha convertido um gol de 50 jardas e tenha conseguido dois pontos extras, seu pontapé final saiu de campo, incorrendo em uma penalidade por procedimento ilegal que colocou a bola nos 40. Isso ajudou o New England Patriots em sua busca pelo gol da vitória .

Kasay continuou a jogar pelo Panthers durante a temporada de 2010. Em 28 de julho de 2011, ele foi libertado pela Carolina após a contratação de Olindo Mare . Ele foi o último jogador restante da temporada inaugural do Panthers de 1995 e o último jogador da NFL nascido na década de 1960 a se aposentar.

O New Orleans Saints contratou Kasay em 30 de agosto de 2011 após uma lesão no kicker inicial Garrett Hartley durante um jogo de pré-temporada. De acordo com Al Michaels durante a transmissão do Thursday Night Football contra o Green Bay Packers em 8 de setembro de 2011, Kasay estava em um evento de "volta às aulas" quando recebeu um telefonema dos santos que desejavam contratá-lo. Kasay jogou a temporada de 2011 em Nova Orleans e foi novamente contratado pela temporada da NFL 2012 pelo Saints em 26 de abril de 2012. No entanto, ele foi libertado pelos santos em 31 de agosto de 2012 com o retorno de Hartley. 

Em 7 de maio de 2013, os Panteras anunciaram que Kasay assinaria um contrato de um dia e se aposentaria como Pantera.  Os Panteras realizaram uma conferência de imprensa no Bank of America Stadium naquele dia para homenagear Kasay; O proprietário da equipe, Jerry Richardson, apresentou Kasay, e muitos jogadores, assim como a família Richardson, participaram do evento.  Kasay será elegível para indução no Anel de Honra da equipe cinco anos após sua aposentadoria.

Estatísticas da temporada regular de carreira [ editar ] 
Carreira alta / melhor em negrito

Prêmios e registros [ editar ] 
Kasay anteriormente detinha o recorde de mais gols de campo em uma única temporada, com 37 em 1996 , e foi premiado com sua única aparição no Pro Bowl como resultado. Isso foi superado por Olindo Mare (39 em 1999), Neil Rackers (42 em 2005) e David Akers (44 em 2011).

Kasay também possui muitos  registros da NFL como marcador de posição. Ele é o segundo de todos os tempos em gols de campo feitos a partir de 50 jardas (42), atrás apenas de Jason Hanson (50) e é o único jogador a converter em quatro gols em campo a partir de 46 jardas em um único jogo. 

Kasay atingiu seu 400º gol em 6 de dezembro de 2009 em um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers . Ele é apenas o 7º jogador na história da NFL a conseguir isso. Kasay é o jogador mais antigo a jogar pelos Panteras.

No período de entressafra da NFL de 2017 , John Kasay possuía pelo menos 9 recordes de franquia Panthers, incluindo:

 Pontos extras: carreira (429), jogo (5 em 01-01-2006 @ATL; com Richie Cunningham e Graham Gano ), playoffs (18)
 Objetivos de campo: carreira (351), temporada (37 em 1996), jogo (6 em ​​05/12/2004 @NOR), playoffs (21), temporada de playoff (9 em 2003), jogo de playoff (5 em 2004-01- 03 DAL)
 Pontos: em 8 de setembro de 2017, ele é o líder de pontuação de todos os tempos do Carolina Panthers com 1.482 pontos.

Vida pessoal [ editar ] 
Kasay é casado, tem dois filhos e duas filhas  e é cristão.  Ele atuou como diretor esportivo da Charlotte Christian School depois de se aposentar do futebol e está trabalhando para publicar uma biografia.

Referências [ editar ] 

 ^ Cobbs, Matt. "A team of destination" , Athens Banner-Herald , 14 de outubro de 2005. Acessado em 27 de novembro de 2007.
 ^ http://www.panthers.com/team/roster/John-Kasay/2dd028b1-af7d-443c-b588-576b70391b12
 ^ http://profootballtalk.nbcsports.com/2012/08/31/saints-cut-john-kasay-settling-kicker-competition/related/
 ^ Larry Holder, "ex-kicker do New Orleans Saints John Kasay para assinar, se aposenta com os Panteras" , Times-Picayune , 7 de maio de 2013.
 Pedro Lucas

Links externos [ editar ] 

 Portal de biografia

 Estatísticas atuais
 Biografia em Panthers.com
 Mídia relacionada a John Kasay no Wikimedia Commons